Coward (South Carolina), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Noël Coward (1899-1973), Engels acteur en componist
 Walter Coward, Amerikaans wetenschapper